Серге́й Эдуа́рдович Полите́вич (; ) — белорусский футболист, защитник минского «Динамо». Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Карьера

Клубная 
Воспитанник ДЮСШ города Лиды (с 8 лет). Выступал за минский «МТЗ-РИПО» (юноши), ФК «Лида», новополоцкий «Нафтан». В 2007 году дебютировал в составе «Нафтана» в высшей лиге.

В январе 2008 года перешёл в «Крылья Советов», подписав контракт на 3 года. В самарский клуб Политевич приехал в 17-летнем возрасте, как и его соотечественник Алексей Сквернюк в 2004 году. Молодой защитник был признан лучшим игроком в своем амплуа на проходившем в 2008 году ежегодном юношеском футбольном турнире имени Гранаткина. «Крылья Советов» выиграли борьбу за Политевича у ведущих московских клубов, петербургского «Зенита» и донецкого «Шахтёра». 6 августа 2008 года дебютировал в основном составе «Крыльев» в матче 1/16 финала Кубка России 2008/09 с клубом «Газовик».

В июле 2009 года был отдан в полуторагодичную аренду своему бывшему клубу — «Нафтану».

11 января 2011 года заключил 4-летний контракт с минским «Динамо», где вскоре стал основным центральным защитником. В октябре 2013 года вместе с Александром Сулимой был переведён в дублирующий состав, через месяц вернулся в основу и вновь занял место в центре защиты. 24 января 2014 года продлил контракт ещё на 2 года. За 5 сезонов в столичном клубе Политевич провел 173 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов. Сыграл 11 матчей на групповом этапе Лиги Европы (5 — в сезоне 2014/15, 6 — в сезоне 2015/16). Капитан клуба в сезоне 2015. Покинул «Динамо» после истечения сроков контракта.

14 января 2016 стало известно о подписании соглашения с турецким клубом «Генчлербирлиги». За два сезона сыграл в 56 играх чемпионата, также провёл 7 игр на Кубок страны и забил один гол.

2 июля 2018 года Политевич подписал контракт с алматинским «Кайратом». В чемпионате успел отыграть 7 игр и стал с командой серебряным призёром и обладателем Кубка Казахстана, хотя легионеры в Кубке не играли. В квалификации Лиги Европы с голландским «Алкмааром» (2:0, 1:2) и чешской «Сигмой» (2:1, 0:2) провёл все 4 матча полностью.

В январе 2020 года подписал контракт с клубом «Шахтёр» из Солигорска. В декабре 2022 года футболистом интересовался российский клуб «Ахмат», по информации источников сделавший официальное предложение. В январе 2023 года футболист покинул солигорский «Шахтёр».

В январе 2023 года вернулся в минское «Динамо». Первый матч за клуб сыграл 18 марта 2023 года против «Ислочи».

В сборной 
Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы 2011 в Дании. Участник Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

В национальной сборной Белоруссии дебютировал 21 мая 2014 года в товарищеском матче со сборной Лихтенштейна в Вадуце (5:1). Забил 9 ноября 2016 года в Пирее гол со штрафного в товарищеском матче со сборной Греции (1:0).

Осенью 2018 года вместе защитниками с Шитовым и Маевским, также игравшими в Казахстане, вызывался на игры Лиги Наций и выступил в трёх играх из шести, когда сборная Белоруссии с сухим счётом (10:0) выиграла группу 2 Лиги D и вышла в Лигу С.

Итого: сыграно матчей: 33 / забито голов: 1; победы: 15, ничьи: 7, поражения: 11.

Достижения

Командные 
 Молодёжная сборная Белоруссии
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы: 2011
 «Динамо» (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2014, 2015
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (2): 2012, 2013
 Финалист Кубка Белоруссии: 2012/13
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2018, 2019
 Обладатель Кубка Казахстана: 2018
 «Шахтёр» (Солигорск)
 Чемпион Белоруссии (3): 2020, 2021, 2022

Личные 
 В списках 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии (3): сборная «А» — 2013, 2015; сборная «Б» — 2014.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск) 
 Профиль на сайте pressball.by 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов» 
 Статьи, интервью:
 Представление новичка «Крыльев Советов»  «Самарский футбол», 4 февраля 2008 года
 Политевич: «Не я искал клуб — меня нашли» «БелГазета», 4 февраля 2008 года

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск